Page Miss Glory – opera teatrale di Broadway del 1934 di Joseph Schrank e Philip Dunning

Film
Page Miss Glory – film del 1935 diretto da Mervyn LeRoy
Page Miss Glory – cortometraggio animato del 1936 della serie Merrie Melodies